Thionis Candido dos Santos, mais conhecido como Thionis Cnd, Aracaju, 18 de agosto de 1989 é um Cantor, Compositor e músico brasileiro. Ganhou fama como guitarrista e letrista das bandas Guerreiros Revolucionários e O vendaval. Sua parceria com Denis benn foi criticamente aclamada. Dentre as composições famosas junto ao vendaval estão " Valvulas de ská", " Em forma de guerreira", "Fale se quiser" e " Magnetismo Biológico".

Dentre os seus sucessos musicais em carreira solo, destacam-se "A proposta" , "Luciana Song", "Fluiu", "Self" e "espelhos". Thionis tambem ficou conhecido por ser eclético em suas composições indo do romantismo mais piegas passando por críticas sociais asperas até os dilemas existênciais mais profundos.

Em 2013 sua canção “A proposta” ficou entre as 30 mais bem colocadas no Quinto Festival Aperipê de música. . Posteriormente ela e o single “Quem era você” se tornariam trilha em vinhetas da emissora.

Naturais de Aracaju
Cantores de Sergipe